Мали́й Сиря́н () — річка в Граховському районі Удмуртії, Росія, права притока Великого Сиряну.

Довжина річки становить 5,5 км. Бере початок на північ від колишнього села Сирян на Можгинської височини серед осиково-березового лісу, впадає до Великого Сиряну за 3 км від його гирла. Річка у верхній течії пересихає, протікає повністю через ліси.

Річки Граховського району